João Vicente – vescovo della Diocesi di Lamego e di Viseu (   -1463)
 João Vicente da Nova – calciatore portoghese, nato nel 1907